

Cinema 
Cafe Society – film del 1939 diretto da Edward H. Griffith
Cafe Society – film del 1995 diretto da Raymond De Felitta
Café Society – film del 2016 diretto da Woody Allen

Locali 
 Café Society – night club di New York aperto dal 1938 al 1948

Musica 
Café Society – gruppo musicale folk rock britannico
Café Society – gruppo musicale Hi-NRG sudafricano

Società 
Café society – persone che frequentavano i café e i ristoranti alla moda alla fine del XIX secolo